Sammy Lee peut désigner :
  (1890–1968), chorégraphe américain ;
 Sammy Lee (1920–2016), plongeur américain ;

  (1958–2012), scientifique américain, expert de la fécondation in vitro ;
 Sammy Lee (né en 1959), footballeur anglais ;

 Sammy Lee, producteur américain .